Vararanes ou Varrames Archucha V ou Achucha V (Vahram-A(r)šuša), o Barsamuses () ou Barsamíses (, Barsamoíses) das fontes bizantinas, foi um vitaxa ibérico de Gogarena dos Mirrânidas e combatente do Império Sassânida contra o Império Bizantino.

Vida 

Achucha era um nobre da dinastia mirrânida que tornar-se-ia vitaxa de Gogarena. Aparece em 627, em plena guerra entre o Império Bizantino e o Império Sassânida, quando aliou-se com o xá  . Estava na Batalha de Nínive de 12 de dezembro contra o exército invasor do imperador Heráclio  e segundo , foi capturado pelos bizantinos.

Bibliografia 

 

 

Casa de Mirranes
Vitaxas de Gogarena
Partas do século VII
Armênios do século VII